hrabstwo Delta (ang. Delta County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Delta (ang. Delta County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Delta (ang. Delta County) w USA, w stanie Teksas